Вітербо — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Вітербо — провінція в Італії, у регіоні Лаціо.